Hollós István (1872-1957) elmeorvos
Hollós István (1906–1958) erdélyi magyar jogász, tanító
Hollós István (?–1991) autóversenyező, motorversenyző